Mairi kan syfta på:

Geografi

Brasilien 
 Mairi (ort), Bahia, 
 Mairi (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar